La gara di fioretto individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 16 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca. Le qualificazioni si sono svolte il 15 Luglio 2015.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2015